Corebo puede referirse a:

Corebo de Argos, un héroe que liberó a los argivos de un castigo enviado por Apolo.
Corebo de Élide, considerado el primer campeón olímpico.
Corebo de Frigia, un combatiente de la guerra de Troya.
Corebo, un arquitecto de la Antigua Grecia.